Три сестри () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми та мелодрами та створений компанією Süreç Film. В головних ролях — Іклал Айдин, Реха Озджан, Озгю Кая, Алміла Ада, Меліса Бербероглу, Беркер Гювен.

Перша серія вийшла в ефір 22 лютого 2022 року.

Серіал має 1 сезон. Завершився 16-м епізодом, який вийшов у ефір 14 червня 2022 року.

Серіал продовжений на 2 сезон, який вийшов в ефір 13 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Еда Тексоз.

Сценарист серіалу — Бетул Ягсаган, Нілюфер Озчелік, Севгі Йилмаз.

Серіал є адаптацією роману «Üç Kız Kardeş» Іклал Айдин.

Сюжет 
Сестри Донюш, Тюркан та Дер'я росли в обстановці, про яку можна лише мріяти. Батько і мати оточили їх надзвичайною турботою, теплом. Гарний будинок на морському узбережжі, матеріальний достаток, мальовнича природа невеликого містечка, атмосфера добра, любові, довіри — те, що супроводжувало героїнь упродовж дитячих років. Приспані щасливим дитинством, вони й припустити не могли, скільки труднощів, випробувань випаде на долю кожної у новому дорослому житті. Найстрашнішим для сестер виявиться зрада, подальший біль та розчарування. Вони зіштовхнуться із підлістю людей, яким довіряли, вважали близькими друзями. Дівчата зрозуміють, що сучасний світ далекий від дитячої казки. У кожної героїні станеться своя драма, своя історія кохання, свої помилки та випробування. Попри всі складнощі, дівчата намагаються зберегти закладені принципи людяності, добра, а ще вони підтримуватимуть одна одну.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Примітки

Посилання 

 
 
 Три сестри на сайті Канал D
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою